Imperia – miasto w Ligurii we Włoszech
 Imperia – grupa muzyczna grająca gothic metal
 Impéria – belgijska marka samochodów